Németország
Sankt Katharinen, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Bad Kreuznach járásban
Sankt Katharinen, település Rajna-vidék-Pfalz tartományban, Neuwied járásban